

Aziende
Leitz (Optical Institute Belthle und Leitz, Wetzlar, vorm. C. Kellner) – azienda tedesca di strumenti ottici e fotografici fondata da Ernst Leitz I e successive denominazioni della stessa a seguito di scissioni o fusioni con altre aziende
 Esselte Leitz GmbH & Co KG – azienda tedesca di articoli per ufficio 
 Leitz GmbH & Co – azienda tedesca di utensili per la lavorazione del legno

Persone 
Ernst Leitz I (1843-1920) ottico e imprenditore tedesco creatore del marchio originario Optical Institute Belthle und Leitz, Wetzlar, vorm. C. Kellner
Ernst Leitz II (1871-1956), ottico e imprenditore tedesco, figlio di Ernst Leitz I creatore del marchio originario Leica condensato di Leitz-camera
Ernst Leitz III, ottico e imprenditore tedesco nipote di Ernst Leitz I
Albert Leitz († 1951), fondatore della Leitz GmbH & Co di Oberkochen
Christian Leitz (* 1960), egittologo tedesco
Elsie Kühn-Leitz (1903-1985), giurista tedesco e fondatrice della VDFG, sorella di Ernst Leitz junior
Louis Leitz (1846-1918), designer ed inventore tedesco, inventore del moderno classificatore per ufficio con clips e foro, fondatore della  Esselte Leitz GmbH & Co KG